Ulmu (Brăila) ;
 Ulmu (Călărași) ;